France kan syfta på

 Frankrike på franska
 France Télécom – den största koncernen inom telekommunikation i Frankrike
 France Télévisions – det franska allmänna televisionsföretaget
 France 2 – den största public service TV-kanalen i Frankrike
 France 3 – den näst största offentliga public service TV-kanalen i Frankrike

Fartyg
 SS France (1910) – oceangående fartyg
 SS France (1961) – oceangående fartyg, senare omdöpt till SS Norway
 France II – segelfartyg

Geografi
 Anatole France (Paris metro) – tunnelbanestation på linje 3 i Paris metro

Personer
 France Gall (1947–2018), en fransk sångerska
 France Prešeren (1800–1849), en slovensk författare
 Anatole France (1844–1924), pseudonym för författaren Jacques Anatole François Thibault
 Joseph Irwin France (1873–1939), en amerikansk republikansk politiker